Швейцер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Швейцер, Август-Готфрид (1788—1854) — немецкий агроном, автор ряда трудов по сельскохозяйственной тематике.
 Швейцер, Александр (1808—1888) — реформатский богослов.
 Швейцер, Альберт (1875—1965) — немецкий теолог, философ, музыкант и врач.
 Швейцер, Антон (1735—1787) — немецкий дирижёр и композитор.
 Швейцер, Богдан Яковлевич (Каспар-Готфрид; 1816—1874) — российский астроном.
 Швейцер, Брайан (род. 1955) — американский политик, губернатор штата Монтана (2005—2013)
 Швейцер, Бруно (1897—1958) — немецкий лингвист, исследователь, руководящий сотрудник Аненербе.
 Швейцер, Вера Лазаревна (1887—1950) — участница революционного движения, советский работник.
 Швейцер, Виктория Абрамовна (род. 1932) — литературовед, биограф Марины Цветаевой, сестра Михаила Швейцера.
 Швейцер, Владимир Захарович (1889—1971) — советский кинодраматург и режиссёр.
 Швейцер, Даррелл (род. 1952) — американский писатель-фантаст.
 Швейцер, Джорджия (род. 1979) — американская баскетболистка и тренер.
 Швейцер, Жан-Батист (1833—1875) — германский писатель и политический деятель.
 Швейцер, Катя (урожд. Вайссер, Катя) (род. 1978) — немецкая кёрлингистка и тренер.
 Швейцер, Максимилиан Ильич (1881—1905) — российский революционер.
  (1818—1860) — швейцарский химик.
 Швейцер, Миклош (1923—1945) — венгерский математик.
 Швейцер, Михаил Абрамович (1920—2000) — советский и российский режиссёр, сценарист.
 Швейцер, Себастьян (род. 1980) — немецкий кёрлингист.
 Швейцер, Филипп (1846—1890) — немецкий писатель.
 Швейцер, Христиан-Вильгельм (1781—1856) — писатель и государственный деятель.

См. также 
 Швайцер

Примечания